Schattner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schattner (* 1968), deutscher Politiker (AfD), MdB
 Heinz Schattner (1912–1954), deutscher Gewichtheber
 Karljosef Schattner (1924–2012), deutscher Architekt, Professor und Diözesanbaumeister
 Peter Josef Schattner (1894–1962), deutscher sozialdemokratischer Gewerkschafter und Politiker
 Thomas G. Schattner (* 1955), deutscher Archäologe
 Ursula Schattner-Rieser (* 1966), österreichisch-französische Altorientalistin und Judaistin

Siehe auch:
 Shatner